Novák András (1936–2017) festőművész
 Novák András (?) atléta, gyalogló
 Novák András (1948) énekes (Szivárvány), könyvkiadó (Édesvíz), filmprodcer
 Novák András (1973) külpolitikai újságíró, szerkesztő

hasonló nevűek
 M. Novák András (1944) Munkácsy Mihály-díjas festőművész